Collins, en Wikipedia, puede referirse a:

Personas 
 John Collins (matemático) (1625-1683), un matemático inglés.
 Ray Collins (historietista) (n.1936), un escritor argentino.
 Suzanne Collins (n.1962), una escritora y guionista estadounidense, creadora de la trilogía Los juegos del hambre.
 Zach Collins (n.1997), un baloncestista estadounidense.

Miscelánea 
 Tom Collins, un cóctel.
 Fort Collins (Colorado), una ciudad en Estados Unidos.